La LEN Euroleague 2010-2011 è stata la 48ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Le squadre partecipanti sono state 34, in rappresentanza di 16 federazioni LEN. I quarti di finale, diversamente dal recente passato, non sono stati disputati ad eliminazione diretta ma a gironi, come le tre fasi precedenti. La Final Four è stata giocata nelle piscine del Foro Italico di Roma.

I serbi del Partizan Belgrado hanno conquistato il titolo di campioni d'Europa per la settima volta, a 35 anni di distanza dall'ultima affermazione, sconfiggendo i campioni uscenti della Pro Recco, arrivati in finale per il sesto anno consecutivo.

Primo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva; le terze e e le quarte passano al secondo turno di Coppa LEN.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione
Entrano in gara le seconde classificate degli otto campionati maggiori. Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le terze e le quarte disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare 
Entrano in gara i vincitori degli otto maggiori campionati nazionali.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale 
In questa stagione i quarti si sono articolati in due gironi da quattro squadre ciascuno, che hanno qualificato le prime due alla Final Four.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Slobodan Soro, Theodoros Chatzitheodorou, Nikola Rađen, Miloš Korolija, Milan Aleksić, Duško Pijetlović, Andrija Prlainović, Aleksandar Radović, Dušan Mandić, Stefan Mitrović, Vladimir Vujasinović, Miloš Ćuk, Nikola Dedović, Stefan Živojinović.

.

Fonti

Voci correlate
LEN Champions Cup 2010-2011
LEN Trophy 2010-2011 (maschile)

Altri progetti 

Sport acquatici nel 2010
Sport acquatici nel 2011
Edizioni della LEN Euroleague